

Toponymie
 Lognon, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Heining-lès-Bouzonville

Hydronymie
 Lognon ou l'Ognon, rivière de la Loire-Atlantique
 Ognon (homonymie)